— город, деловой центр: 

 СМИ
  — канадский телеканал, вещающий с 1972 года. 
  — газета, издающаяся в Рочестере (США) с 1972 года.
   — газета, издающаяся в Финляндии с 1985 года.

 Музыка
 City (группа) — немецкая рок-группа, основанная в Восточном Берлине в 1972 году.
 City — второй альбом британской группы Client (2004).
 City — песня группы Hollywood Undead.
  — песня группы Talking Heads.
City — второй альбом группы Strapping Young Lad (1997).

См. также